Dividida em várias etapas, a edição 1995 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 32ª edição do torneio foi vencido pelo time do Bandeirantes Rugby Club, teve a participação do Alphaville Tênis Clube.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1995 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1995 no Brasil